La Serie C 2022-23 es la novena edición de la Serie C, correspondiente al tercer nivel del fútbol italiano. Cuenta con 59 equipos provenientes del norte, centro y sur del país.

Ascensos y descensos

Grupo A

Equipos participantes

Posiciones

Resultados

Grupo B

Equipos participantes

Posiciones

Resultados

Grupo C

Equipos participantes

Posiciones

Resultados

Véase también 
 Serie A 2022-23
 Serie B 2022-23
 Serie D 2022-23
 Supercopa de Italia 2022
 Copa Italia 2022-23

Referencias

Enlaces externos 

2023
Fútbol en 2022
Fútbol en 2023